Хайбах () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Ашаффенбург. Население составляет 8520 человек (на 31 декабря 2009 года). Занимает площадь 7,36 км². Официальный код — 09 6 71 124.

Община подразделяется на 3 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии